|-
| 88301 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88302 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88303 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88304 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88305 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88306 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88307 - || || 18 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88308 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88309 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88310 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88311 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88312 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88313 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88314 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88315 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88316 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88317 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88318 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88319 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88320 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88321 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88322 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88323 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88324 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88325 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88326 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88327 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88328 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88329 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88330 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88331 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88332 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88333 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88334 - || || 24 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88335 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88336 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88337 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88338 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88339 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88340 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88341 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88342 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88343 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88344 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88345 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88346 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88347 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88348 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88349 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88350 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88351 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88352 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88353 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88354 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88355 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88356 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88357 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88358 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88359 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88360 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88361 - || || 30 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88362 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88363 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88364 - || 2001 PK || 5 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88365 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88366 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88367 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88368 - || || 11 d'agost, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 88369 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88370 - || || 15 d'agost, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 88371 - || || 14 d'agost, 2001 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 88372 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88373 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88374 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88375 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88376 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88377 - || || 15 d'agost, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 88378 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88379 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88380 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88381 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88382 - || || 13 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88383 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88384 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88385 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88386 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88387 - || 2001 QT || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88388 - || || 16 d'agost, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 88389 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88390 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88391 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88392 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88393 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88394 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88395 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88396 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88397 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88398 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88399 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88400 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8